Alberini ist der Familienname folgender Personen:

 Coriolano Alberini (1886–1960), argentinischer Philosoph und Hochschullehrer
 Elia Antonio Alberini (1812–1876), italienischer Geistlicher, Bischof von Ascoli Piceno
 Filoteo Alberini (1867–1937), italienischer Ingenieur, Erfinder und Filmemacher